Dearborn désigne :
 États-Unis
 Dearborn, ville du Michigan ;
 Dearborn, ville du Missouri ;
 Dearborn Heights, ville du Michigan.